Арте́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 6 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1508 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1121 була активна, 387 — неактивні (показник активності 74,3%, у 1999 році було 69,8%). З 1121 активної працювало 1040 осіб (578 чоловіків та 462 жінки), безробітних було 81 (33 чоловіки та 48 жінок). Серед 387 неактивних 124 особи були учнями чи студентами, 144 — пенсіонерами, 119 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1062 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2547,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Сайт мерії муніципалітету Арте 
 [ Розташування муніципалітету Арте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн